Az asszisztens, mint szakembert segítő személy, lehet:

 Játékvezető-asszisztens (partbíró)
 Jogi asszisztens
 Egészségügyi asszisztens
 Rendezőasszisztens (színház, film)